Дилджер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1884—1918) — германо-американский физик.
  (род. 1971) — бывший игрок в американский футбол.
 Дилджер, Хьюберт (1836—1911) — американский военный немецкого происхождения.